En Pologne, Sachalin peut faire référence à :

 Sachalin, un village dans la voïvodie de Lublin.
 Sachalin, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.